Flavio Chigi, sênior (1631-1693) — cardeal-sobrinho do Papa Alexandre VII, vice-decano do Sagrado Colégio dos Cardeais
 Flavio Chigi, júnior (1711-1771) — cardeal prefeito da Congregação para os Ritos
 Flavio III Chigi (1810-1885) — cardeal arcipreste da Arquibasílica de São João de Latrão

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas